Шарль Жозеф Патиссье, маркиз де Бюсси-Кастельно (8 февраля 1718 или 1720, Бюси-ле-Лон — 7 января 1785, Пондишери) — французский военный и политический деятель XVIII века, служивший губернатором французского поселения Пондишери (части Французской Индии в период с 1783 по 1785 год.

Родился в семье полковника пехоты, с молодых лет выбрал военную карьеру. В 1733 году получил звание лейтенанта, в 1734 — капитана. После смерти своего отца в 1736 году завербовался на военную службу во Французскую Ост-Индскую компанию, первые два года служил на Маврикии, затем на Реюньоне, в 1746 году впервые оказался в континентальной части Индии.

В Индии он изначально служил под началом Жозефа Франсуа Дюплеи и за свою службу получил Орден Святого Людовика. В 1748 году он внёс большой вклад в дело восстановления Пондишери после ухода оттуда британцев, занимавших город во время войны за Австрийское наследство. Оставался на службе в Индии до 1761 года, участвовал в военных действиях против британцев в Индии в период Семилетней войны (1756—1762). Его походы к Хайдарабаду и Аурангабаду в 1751—1754 гг. привели к кратковременному распространению французского влияния на большую часть Декана и появлению у французов надежды выиграть колониальное соперничество за Индию с англичанами. Однако вскоре Бюсси был отозван в Пондишери и вынужден был сосредоточиться на операциях в Карнатике. Затем уехал во Францию, где прожил 20 лет, но в 1781 году вернулся к службе в Индии.

В 1782 году возглавил все французские силы (сухопутные и морские) за мысом Доброй Надежды. Совместно с Пьером-Андрэ де Сюффреном он успешно сражался против численно превосходящих сил британцев во время индийских операций периода войны за независимость США, когда Франция выступала союзником восставших колоний. После завершения боевых действий в 1783 году он стал губернатором Пондишери и прожил там до конца жизни.

За помощь, оказанную в борьбе против правителей Боббили, визианагарамский раджа Пусапати Педа Виджайя Рама Раджу подарил ему город Янаон, ставший частью Французской Индии.

Библиография 
 René Johannot. Les Événements de tous les jours au château et sur le marquisat de Castelnau sous le gouvernement du marquis Charles Joseph Patissier de Bussy-Castelnau, Édité par le Centre de recherches artistiques, culturelles, historiques et sociologiques, Plou, 2008.

Генералы Франции XVIII века
Участники Войны за австрийское наследство
Участники Семилетней войны
Военные Франции в Войне за независимость США